Edward Maunder (1851-1928), astronome anglais - qui a mis en évidence la période appelée depuis minimum de Maunder en son honneur ;
 Annie Scott Dill Maunder (1868-1947), astronome et mathématicienne nord-irlandaise, épouse et collaboratrice d'Edward Maunder ;
 Wayne Maunder (1937-2018), acteur canadien ;
 Maunder, cratère lunaire, nommé en référence à Annie Scott Dill Maunder ;
 Maunder, cratère martien, nommé en référence à Edward Maunde.

Homonymie de patronyme